

Història 
 El Llibre de Jin és una font historiogràfica important de la història de la Xina.

Diversos estats i dinesties amb el nom de Dinastia Jin:

Jìn 晉 
 Estat de Jin (晉國), un estat important de la dinastia Zhou i de Primaveres i Tardors, que va existir d'ençà el segle  aC fins a l'any 376 aC.
 Dinastia Jin (265-420) (晉朝), coneguts en dos períodes com Liang Jin i Sima Jin.
 Jin posteriors (後晉; 936–947), durant el període de Cinc Dinasties i Deu Regnes.

Jīn 金 
 Dinastia Jin (1115-1234) (金朝), també coneguda com a dinastia Jurtxen.
 Jin posteriors (1616–1636) (後金; 1616–1636), precursors de la dinastia Qing.

Qín 秦 
 La dinastia dels Jin anteriors o Qin anteriors (苻秦 Fu Qin) del segle  al nord de la Xina.
 La dinastia dels Jin posteriors o Qin posteriors (姚秦 Yao Qin) del segle  i  al nord de la Xina.

Corea 
 Jin (Corea) (辰國), una confederació d'estats coreans del segle  al  aC precursora del Jinhan.
 Jinhan (辰韓) una confederació d'estats coreans del segle  aC al  dC.
 Balhae (698–713), conegut originalment com Jin (震).

Lingüística 
 El Jin (llengua) és una llengua xinesa de vegades considerada dialecte del mandarí.

Biografies 
entre moltes altres biografies:
 He Jin o Suigao (mort 189), un general xinès durant la dinastia Han.
 Yue Jin (mort 2018), un general xinès durant la dinastia Han.
 Yu Jin o Wenze (mort 221), un general xinès durant la dinastia Han.
 Zhuge Jin o Ziyu (174–241), un general xinès durant la dinastia Han.
 Du Jin (mort 1509), un pintor xinès durant la dinastia Ming.
 Yang Jin (1644-1728), un pintor xinès durant la dinastia Qing.
 Jin Nong (1687-1764), un pintor xinès durant la dinastia Qing.
 Jin Tingbiao (mort 1767), un pintor xinès durant la dinastia Qing.
 Qiu Jin (1875-1907), una revolucionària i feminista xinesa.
 Ba Jin, pseudònim de Li Yaotang (1904-2005), un escriptor xinès.
 U-Jin (1959-) un mangaka japonès.
 Jin Shengtan o Jin Renrui, (1610-1661), un editor i crític xinès.
 Jin Yan o Raymond King (1910-1983), un actor xinès nascut a Corea.
 Hur Jin-ho (1963-), un director de cinema sud-coreà.
 Jin Xing (1967-), una ballarina transgènere xinesa.
 Choi Jin-sil (1968-2008) actriu sud-coreana.
 Deborah S. Jin (1968-2016) una física estatunidenca.
 Hong-jin Na (1974-) director de cinema sud-coreà.
 Kim Seokjin o Jin (1992-) cantant sud-coreà del grup BTS.

Geografia 
 La província de Shanxi, té l'abreviatura oficial de Jin (晋).
 La província de Tianjin, té l'abreviatura oficial de Jin (津).

Altres 
 JIN, és el codi de l'Aeroport de Jinja a Uganda.
 Jin Air és una aerolínia sud-coreana.